Битва за Харьков — данным термином могут быть обозначены следующие боевые действия в ходе Великой Отечественной войны в районе города Харьков:

 Первая битва за Харьков — Сумско-Харьковская оборонительная операция 1 октября — 29 октября 1941 года
 Вторая битва за Харьков — Харьковская операция 12—30 мая 1942 года
 Третья битва за Харьков — боевые действия 19 февраля — 19 марта 1943 года на южном участке фронта в районе Харькова и Воронежа.
 Четвёртая битва за Харьков — Белгородско-Харьковская операция с 3 по 30 августа 1943 года

См. также Харьковская операция и Битва за Харьков (2022).